Navi, personatge fictici, vegeu Llista de personatges de The Legend of Zelda: Ocarina of Time#Navi
 Attus Navi, àugur romà